Dresden steht für folgende geographischen Objekte:
 Dresden, Landeshauptstadt des Freistaats Sachsen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dresden (Kansas), Dorf im Decatur County, Kansas
 Dresden (Maine), Town im Lincoln County, Maine
 Dresden (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Pettis County, Missouri
 Dresden (Ohio), Town im Mushingum County, Ohio
 Dresden (Tennessee), Dorf im Weakley County, Tennessee
 Dresden (Texas), Dorf im Navarro County, Texas
 Dresden (Washington County), Dorf im Washington County, New York
 Dresden (Yates County), Dorf im Yates County, New York
 Dresden Township (Iowa), Township in Iowa
 Dresden Township (Kansas), Township in Kansas
 Dresden Township (North Dakota), Township in North Dakota

Orte in anderen Ländern:
 Dresden (Ontario), Dorf in Ontario, Kanada
 Dresden (Staffordshire), Dorf in Staffordshire, Großbritannien
 Dresden (Limpopo), Dorf bei Burgersfort, Provinz Limpopo, Südafrika
 Neu Dresden (polnisch Krępiny), Ortsteil von Krzeszyce, Powiat Sulęciński, Woiwodschaft Lebus, Polen

Dresden ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Dresden (1882–1954), niederländisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Dave Dresden (* 1969), US-amerikanischer Musiker, siehe Gabriel & Dresden
 Friedrich von Dresden (1273–1316), Markgraf von Dresden, siehe Friedrich der Kleine
 Johann Gotthold von Dresden (* 1743 Livland; † n. 1803), Oberstleutnant und Eskadronschef im Regiment Quitzow 
 Martin Dresden, niederländischer Bassist, Mitglied von Focus (Band)
 Max Dresden (1918–1997), niederländisch-US-amerikanischer Physiker
 Peter von Dresden (1350–1421/1426), Anhänger der Hussiten
 Samuel Dresden (1914–2002), niederländischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Sem Dresden (1881–1957), niederländischer Komponist

Dresden steht für:

Schiffe:
 Stadt Dresden (Schiff, 1838), Raddampfer der Königlich priviligirten Sächsischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft 
 Dresden (Schiff, 1857), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft 
 Dresden, früherer Name der Stadt Wehlen (Schiff, 1879), Schiff der Sächsischen Dampfschiffahrt 
 Dresden (Schiff, 1897), Fährschiff der Great Eastern Railway
 SMS Dresden (1907), Kleiner Kreuzer der Dresden-Klasse
 SMS Dresden (1917), Kleiner Kreuzer der Cöln-Klasse
 Dresden (Schiff, 1926), Raddampfer der Sächsischen Dampfschiffahrt
 Dresden (Schiff, 1937), Kombischiff des Norddeutschen Lloyds
 Dresden, Passagierschiff des Norddeutschen Lloyds, siehe Städte-Klasse#Dresden
 Dresden, Passagierschiff des Norddeutschen Lloyds (1927–1934), siehe Zeppelin (Schiff, 1914)
 Dresden (Schiff, 1958), Typ-IV-Frachtschiff der Deutschen Seereederei
 Dresden, Frachtschiff der Hamburg-Amerika-Linie (HAPAG), siehe Typ Dresden (Schiffstyp)

Luft-, Schienen- und Straßenfahrzeuge:
 Dresden 152, Flugzeugtyp des VEB Flugzeugwerke Dresden, siehe 152 (Flugzeug)
 Glrhs Dresden, Großraum-Güterwagen der Deutschen Reichsbahn, siehe DR Glrhs
 Audi Dresden, Pkw-Modell des Autoherstellers Audi, siehe Audi Typ T

Kunst und Kultur:
 Dresden (Album), Album der Jan Garbarek Group
 Dresden (Film), zweiteiliger deutscher Fernsehfilm von Roland Suso Richter (2006)
 The Dresden Dolls, US-amerikanische Band
 Harry Dresden, Hauptfigur der Literaturserie Dresden Files von Jim Butcher

im NRHP gelistete Objekte:
 Dresden Brick School House, in Dresden, Maine, ID-Nr. 86001273
 Dresden Island Lock and Dam Historic District, in Morris, Illinois, ID-Nr. 04000164
 Dresden Suspension Bridge, in Dresden, Ohio, ID-Nr. 78002153
 Dresden Town House, in Dresden Mills, Maine, ID-Nr. 00001204

Sonstiges:
 Bezirk Dresden, Verwaltungseinheit in der DDR
 Typ Dresden Atrium, Typenschulbau in der DDR
 mehrere in Dresden entwickelte Computer, siehe D1 (Computer), D2 (Computer), D4a
 Kernkraftwerk Dresden, Kernkraftwerk in Illinois, Vereinigte Staaten
 Mount Dresden (2656 m), Berg der Coast Mountains, Kanada
 (3053) Dresden, Asteroid des Hauptgürtels
Restaurant "Stadt Dresden" (ehemalige Gaststätte in Leipzig)
Reichsbahndirektion Dresden

Siehe auch:

 Liste von Schiffen mit dem Namen Dresden
 Dresdner
 Dresdensia